Glaube und Heimat steht für:

 Glaube und Heimat (Drama), Drama von Karl Schönherr (1910)
 Glaube und Heimat (1921), österreichischer Stummfilm von Emerich Hanus
 Glaube und Heimat (Zeitung), 1924 gegründete deutsche evangelische Kirchenzeitung